Blind Faith (band), een Britse band
Blind Faith (album), een muziekalbum van de bovenstaande band
Blind faith (film), een Amerikaanse film uit 1998